Le terme « vinaigrier » peut se référer à :

 Le vinaigrier, récipient utilisé pour conserver le vinaigre.
 Le vinaigrier, personne qui exerce le métier de fabricant de vinaigre.

 Vinaigrier est également un des noms vernaculaires de différentes espèces d'arbres telles que le Sumac vinaigrier (Rhus typhina) ou le Sumac à bois glabre (Rhus glabra).

 Vinaigrier est également une espèce animale (uropygi) qui, lorsqu'il est attaqué, projette un jet d'acide par le tube à l'arrière de son abdomen.
 Le parc du Vinaigrier est un parc situé sur les hauteurs de Nice et de Villefranche-sur-Mer.